Каспер ван Дин (; IPA: ) је амерички глумац рођен 18. децембра 1968. године у Риџвуду (Њу Џерзи). Године 1999. венчао се са Катарином Оксенберг, ћерком кнегиње Јелисавете Карађорђевић.

Породица

Родитељи

Други брак

Супружник

Деца

Филмографија 

|-
| 1995. || || -{Kill Shot}- || Randy || 
|-
| 1996. || || -{Lethal Orbit}- || || 
|-
| 1996. || || -{Love Notes}- || Adam || 
|-
| 1996. || || -{Night Eyes 4}- || Roy || 
|-
| 1996. || || -{Beastmaster III: The Eye of Braxus}- || King Tal || 
|-
| 1996. || || -{The Colony}- || || 
|-
| 1997. || || -{Night Scream}- || Teddie/Ray Ordwell Jr. || 
|-
| 1997. || || -{Casper: A Spirited Beginning}- || Bystander || 
|-
| 1997. || || -{James Dean: Race with Destiny}- || Џејмс Дин
|-
| 1997. || Свемирски војници || Starship Troopers || Џони Рико
|-
| 1998. || || -{Tarzan and the Lost City}- || Tarzan/John Clayton || 
|-
| 1998. || || -{Casper Meets Wendy}- || Crewcut Man || 
|-
| 1998. || || -{Modern Vampires}- || Dallas || 
|-
| 1998. || || -{On the Border}- || Jake Barnes || 
|-
| 1999. || || -{Shark Attack}- || Steven McKray || 
|-
| 1999. || || -{The Collectors}- || A.K. || 
|-
| 1999. || || -{The Omega Code}- || Gillen Lane || 
|-
| 1999. || || -{Thrill Seekers}- || Tom Merrick || 
|-
| 1999. || Успавана долина || -{Sleepy Hollow}- || Бром ван Брунт
|-
| 2000. || || -{Sanctimony}- || Tom Merrick || 
|-
| 2000. || || -{The Tracker}- || Connor Spears || 
|-
| 2000. || || -{Partners}- || Drifter || 
|-
| 2000. || Питон || -{Python}- || || Bart Parker 
|-
| 2000. || || -{Cutaway}- || Delmira || 
|-
| 2000. || || -{Road Rage}- || Jim Travis || 
|-
| 2001. || || -{Windfall}- || Ace Logan || 
|-
| 2001. || || -{Chasing Destiny}- || Bobby Moritz || 
|-
| 2001. || || -{Under Heavy Fire}- || Capt. Ramsey || 
|-
| 2001. || || -{Danger Beneath the Sea}- || Commander Miles Sheffield || 
|-
| 2002. || || -{The Vector File}- || Gerry || 
|-
| 2003. || || -{Big Spender}- || Eddie Burton || 
|-
| || || Premonition aka The Psychic || Jack Barnes 
|-
| 2004. || || -{Maiden Voyage}- || Kyle Considine || 
|-
| 2004. || || -{Skeleton Man}- || Staff Sgt. Oberron || 
|-
| 2004. || || -{What the #$*! Do We (K)now!?}- || (uncredited) || Romantic Moritz 
|-
| 2004. || || -{Dracula 3000}- || капетан Абрахам ван Хелсинг || 
|-
| 2005. || || -{Hollywood Flies}- || Zach ||
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 Одбио бих улогу Србина негативца („Блиц“, 5. фебруар 2012)

Рођени 1968.
Амерички глумци